Ива́н Гордие́нко:
 Гордиенко, Иван Алексеевич (род. 1943) — российский актёр.
 Гордиенко, Иван Власович (род. 1936) — советский и российский геолог, член-корреспондент Российской академии наук.
 Гордиенко, Иван Карпович (1923—1998) — советский военный деятель.
 Гордиенко, Иван Максимович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Гордиенко, Иван Прокофьевич (1914—1977) — полный кавалер ордена Славы.